Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer 2018 ( ) — 20-й розыгрыш национального Кубка по футболу и 62-й розыгрыш национального кубка. 29 декабря 2017 года компания Yanjing Beer объявила о продолжении сотрудничества с Китайской футбольной ассоциацией до 2021 года. Победителем турнира стала команда «Бэйцзин Гоань».

Формат розыгрыша 
Формат розыгрыша был определён следующим образом.

Определение преимущества домашней площадки 
Согласно процедуре, принятой Китайской футбольной ассоциацией, преимущество домашней площадки определяется следующим образом.

Квалификационный раунд

Рейтинг ассоциаций 
Для предварительного раунда кубка КФА 2018 года местные футбольные ассоциации Китая получили места для клубов в соответствии с количеством сыгранных матчей в Кубке КФА для всех любительских клубов, представляющих местные футбольные ассоциации с 2011 по 2018 год. Клуб «Шанхай Цзядин», который дошёл до третьего раунда Кубка КФА 2017 года, а также чемпион и призёры национального негосударственного турнира «Я люблю футбол» (我爱足球) 2017 года попали в квалификацию автоматически.

Предварительный раунд 
29 клубов зарегистрировались для участия в квалификационном раунде кубка Китайской футбольной ассоциации 2018. Команды, занявшие 9–13 места в Северной группе и 6–17 в Южной принимали участие в раунде.

Северная группа

Южная группа

Квалификационный раунд 
Команды, которые заняли 1–8 места в Северной группе и 1–5 места в Южной, а также 8 команд из предварительного раунда, «Шанхай Хуацзяо» и «Ханчжоу Уюэ Цяньтан», чемпион и призёр турнира «Я люблю футбол» 2017 года, а также «Шанхай Цзядин», дошедший до третьего раунда розыгрыша Кубка КФА 2017 года, попали в этот раунд. Так как «Ханчжоу Уюэ Цяньтан» занял место в числе первых пяти команд в Южной группе, осталось одно вакантное место, которое занял «Наньчан Хунгутань Тэнэн». «Шэньян Сичэн» также попавший в восемь лучших команд Северной группы, покинул розыгрыш и был заменен на «Чифэн Хуншань Шижэ».

Формат 
Формат Квалификационного раунда является вариантом турнира, на котором команда выбывает после двух поражений, сам мини-турнир включает в себя три раунда.
 Раунд 1: Команда 1 VS Команда 2; Команда 3 VS Команда 4 
 Раунд 2: Победители Раунда 1 встречаются друг с другом, а победитель выходит в следующий круг и получает 1-й номер; проигравшие в Раунде 1 встречаются друг с другом и проигравший выбывает, получая 4-й номер.
 Раунд 3: Оставшиеся две команды встречаются друг с другом и победитель выходит в следующий круг и получает 2-й номер, а проигравший - 3-й.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Первый раунд 
Команды «Шэньчжэнь Пэнчэн» и «Сычуань Цзюню» заменили «Цицихар Чжунцзянь» и «Лхаса Чэнтоу», которые были исключены из второй лиги 2018 года при первоначальной жеребьёвке.

Второй раунд 
«Баотоу Наньцзяо» и «Фуцзянь Тяньсинь» заменили «Чэнду Цяньбао» и «Шанхай Цзюцзю», которые потеряли место во Второй лиге 2018 года и принимали участие в первоначальной жеребьёвке.

Примечания

Третий раунд 

Примечания

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Четвертьфиналы

Первые матчи

Вторые матчи 

«Далянь Ифан» победил с общим счётом 5–0.

«Шаньдун Лунэн» выиграл с общим счётом 3–0.

Общий счёт по итогам двух матчей 3–3, по пенальти победил «Бэйцзин Гоань» со счётом 5–4.

«Гуанчжоу Фули» победил с общим счётом 3–2.

Полуфиналы

Первые матчи

Вторые матчи 

«Шаньдун Лунэн» победил с общим счётом 4–0 по итогам двух матчей.

«Бэйцзин Гоань» победил с общим счётом 8–1 по итогам двух матчей.

Финал

Первый матч

Второй матч

Победитель

Примечания

Комментарии

Источники 

2018
Спорт в Китае в 2018 году
Футбол в Азии в 2018 году